Eps  és una població de França, situada a la regió dels Alts de França, departament del Pas de Calais, al districte d'Arràs i Cantó d'Heuchin.

Demografia

Referències 

Municipis del Pas de Calais